Queen's Club Championships 2019 (англ. "2019 Queen's Club Championships") - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Лондоне (Великобритания) на травяных кортах. С 2009 года турнир относится к категории ATP 500, с основной сеткой, рассчитанной на 32 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 2 миллионов евро. В текущем году турнир проходил с 17 по 23 июня 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 10 Июня 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Джей Кларк
  Дэниел Эванс 
  Фелисиано Лопес

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг (PR) 
  Адриан Маннарино

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Николя Маю
  Аляж Бедене
  Александр Бублик
  Джеймс Уорд

4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Великобритания
Теннис
Июнь 2019 года
2019
2019 год в Лондоне